Мояль — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мояль, Аарон Шмуэль (1914—1968) — израильский адвокат и общественный деятель.
 Мояль, Коби (род. 1987) — израильский футболист, полузащитник.